Аббревиатура XXE может означать:
 Атака XXE — класс уязвимостей веб-приложений
 XMLmind XML Editor — визуальный редактор XML
 .XXE — расширение текстовых файлов, содержащих двоичную информацию, закодированную с помощью Xxencode